Oh No – rapper statunitense
 Oh No – album di Jessy Lanza del 2016
 Oh No – album degli OK Go del 2005
 Oh No – singolo dei Commodores del 1981
 Oh No – singolo dei Bring Me the Horizon del 2016
 Oh No – album degli Xiu Xiu del 2021

 Oh No! – singolo di Marina and the Diamonds del 2010
 Oh No!!! – singolo di Grandson del 2019